Anthiinae, sottofamiglia di coleotteri della famiglia Carabidae

 Anthiinae, sottofamiglia di pesci della famiglia Serranidae